NGC 4054-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer
NGC 4054-2, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer